Haspels ist der Familienname folgender Personen: 

 Emilie Haspels (1894–1980), niederländische Klassische Archäologin
 George Frans Haspels (1864–1916), niederländischer Prediger und Schriftsteller